Fassi – cognome italiano

Aziende
Fassi (azienda) – azienda italiana produttrice di caramelle
Palazzo del Freddo Giovanni Fassi – gelateria di Roma

Persone

Guido Fassi – inventore e artista italiano del XVII secolo
Roberto Fassi – artista marziale italiano
Carlo Fassi – pattinatore artistico su ghiaccio italiano
Pietro Fassi – pittore italiano del '900